La temporada 2016 de TCR International Series fue la segunda temporada de TCR International Series. Stefano Comini se llevó el Campeonato de Pilotos y Team Craft-Bamboo Lukoil el Campeonato de Equipos.

Equipos y pilotos

Calendario 

El calendario 2016 se anunció el 2 de diciembre de 2015, con 12 rondas programadas. Tres de los eventos estaban programados como categoría soporte e la Fórmula 1. El calendario fue modificado: la ronda de Shanghái fue cancelada y reempazada por Buriram (pactada originalmente para el 30 de octubre). El 5 de mayo la ronda de Italia fue modificada para realizarse en Imola.

Resultados

Puntuaciones

Clasificaciones

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Equipos

Auto del año

OMP Trophy

Referencias

Enlaces externos